Межозёрная улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 в Санкт-Петербурге:
 Межозёрная улица — улица в историческом районе Шувалово.
 Межозёрная улица — улица в Парголове.
 Межозёрная улица — улица в Челябинске.